Ясін Саїд Нуман
Артур Нуман
 Ахмад Мухаммед Нуман
Ан-Нуман ібн Сабіт Абу Ханіфа

Див. також
 Нумана
 Нюман